Der Begriff Aktion Seelöwe steht für 

 ein Kommandounternehmen im Zweiten Weltkrieg, siehe Unternehmen Seelöwe
 ein Programm zur Zahngesundheit der Bayerischen Landesarbeitsgemeinschaft Zahngesundheit e.V. (LAGZ), siehe Aktion Seelöwe (LAGZ)